Can Llac (la Bisbal d'Empordà), masia a la Bisbal d'Empordà
 Can Llac (Sant Martí Vell), masia a Sant Martí Vell
 Can Llac (Santa Cristina d'Aro), masia a Santa Cristina d'Aro